Кипп — фамилия.

 Кипп, Карл Августович (1865—1925) — музыкальный педагог, пианист, профессор Московской консерватории.
 Кипп, Мария Юрьевна (1906—?) — депутат Верховного Совета СССР.

См. также 
 Кипп-эффект